God is liefde (adagium), een bekend christelijk adagium uit de Eerste brief van Johannes in de Bijbel, verspreid in verschillende talen:

De spreuk in andere talen 
 God is Love (doorverwijspagina, Engels)
 Deus Caritas Est (doorverwijspagina), Latijn
 Dieu est amour, Frans
 Dio è amore, Italiaans

Geschriften 
Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, 1 Joh 4:8 en 1 Joh 4:12.
Deus Caritas Est, een pauselijke encycliek
God is liefde, al ziet, voelt, al wil men het niet, een preek en boek van Hendrik Pierson
God is Liefde. Afscheidswoord tot de hervormde gemeente te Monnikendam, een preek en boek van Willem Christiaan Groenevelt
Deus Caritas Est (tijdschrift), magazine van de Broeders van Liefde

Gebruik als motto 
Broeders van Liefde, een Rooms-katholieke congregatie

Kerk en kerkgenootschap 
 Kerkgebouw "God is liefde" te Hekendorp
 God is Liefde-pinkstergemeente, een Braziliaans kerkgenootschap

Zie ook 
 Johannes 3:16: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven (et cetera)